Мординов - фамилия:

 Мординов, Авксентий Егорович (1910—1993) — якутский учёный-философ, доктор философских наук, профессор.
 Мординов, Николай Егорович (1906—1994) — якутский советский писатель.

См. также 
 Мордин
 Мордвин
 Мордвинов